Патриксуэлл (; , Тобар-Фадрать) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).

Местная железнодорожная станция была открыта 12 июля 1856 года, закрыта для пассажиров 4 февраля 1963 года и окончательно закрыта 2 декабря 1974 года.

Демография 
Население — 924 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 998 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Лимерик